FAM105A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 356 амінокислот, а молекулярна маса — 42 196.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Протеази